Stazione di Randazzo – stazione delle Ferrovie dello Stato
 Stazione di Randazzo – stazione della ferrovia Circumetnea